Schöne může být:

křestní jméno
 Schöne Náci (1897–1967) – osobnost bratislavských ulic a kaváren

příjmení
 Johannes Schöne (1920–1989) – východoněmecký fotbalista a trenér
 Lasse Schöne (* 1986) – dánský fotbalový záložník
 Moric Schöne (1817–1883) – rakouský a český politik